Dave Williams kan syfta på:

Dave Williams - tidigare gitarrist i poppunkgruppen Son of Dork
Dave "Curlee" Williams - amerikansk låtskrivare, mest känd för sången Whole Lotta Shakin' Goin' On

en:Dave Williams